Sątopy ist Name folgender Orte in Polen:
 Sątopy (Bisztynek) (Santoppen), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Bisztynek (Bischofstein)
 Sątopy-Samulewo (Bischdorf), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Bisztynek
 Sątopy (Nowy Tomyśl) (Sontop), Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Nowy Tomyśl (Neutomischel)